«My December» — третій студійний альбом американської поп-рок співачки Келлі Кларксон. В США альбом вийшов 22 червня 2007 року.

Список композицій

Бонусні треки від iTunes

Бонусні треки японського видання

Чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співачки 

Альбоми Келлі Кларксон
Музичні альбоми 2007